Шипуновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Шипуновский сельсовет — в Шипуновском районе Алтайского края.
 Шипуновский сельсовет — в Сузунском районе Новосибирской области.